Walenta ist der Familienname folgender Personen:

 Albert H. Walenta (* 1943), deutscher Physiker
 Astrid Walenta (* 1964), österreichische Kinderbuchautorin, Theatermacherin und Musikerin
 Hermann Walenta (1923–2018), österreichischer Bildhauer, Graphiker und Maler
 Johannes Walenta (* 1991), deutscher Synchronsprecher
 Kurt Walenta (1927–2021), deutscher Professor der Mineralogie und ehemaliger Leiter des „Instituts für Geologie und Paläontologie“ der Uni Stuttgart
 Marika Tändler-Walenta (* 1984), Mitglied des Parteivorstands der Partei Die Linke
 Otto Walenta (* 1954), deutscher Publizist

Siehe auch:
 Valenta